

Patronyme 

 Alan Lowenthal (1941-), homme politique américain ;
 Anne Löwenthal (1972-), blogueuse militante et chroniqueuse belge ;
 Eduard Löwenthal (1836-1917), écrivain allemand d'origine juive, engagé dans le mouvement pacifiste ; 
 Jerome Lowenthal (1932-), pianiste classique américain ;
 Johann  Löwenthal (János Jakab), (1810-1876), maître hongrois du jeu d'échecs ; 
 Käthe Loewenthal (1878-1942), femme peintre allemande de l'art moderne et victime de l’Holocauste ;
 Xavier Löwenthal (1970-), auteur, dessinateur, théoricien de la bande dessinée, producteur et éditeur belge, fondateur du groupe et de la maison d'édition La Cinquième Couche ;
 Yuri Lowenthal (1971-), acteur américain.